DUX och Dux kan syfta på:

 DUX – en svensk möbeltillverkare
 DUX-skylten –  tidigare ljusreklam på en av Hötorgsskraporna i Stockholms centrum
 Dux (titel) – ledare, överbefälhavare i antikens Rom. 
 Dux Telefon och Radiofabriks AB – ett svenskt tillverkningsföretag.
 Dux (musik) – ett skivbolag